

Patronymes 

 La famille Manfredi, une famille noble italienne qui gouverna Faenza au Moyen Âge ;
 Andrea Manfredi (1992-2018), un coureur cycliste italien ;
 Bartolomeo Manfredi (1582-1622), un peintre italien de la Renaissance ;
 Eustachio Manfredi (1674-1739), un mathématicien, astronome et poète italien ;
 Gaetano Manfredi (1964-), un ingénieur et universitaire italien, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de  à  ;
 Gianfranco Manfredi (1948-), un auteur-compositeur-interprète, romancier et scénariste de bande dessinée italien ;
 Laurence Manfrédi (1974-), une athlète française spécialiste du lancer du poids ;
 Manfredo Manfredi (1859-1927), un architecte italien ;
 Nino Manfredi (1921-2004), un acteur comique et réalisateur italien ;
 Santos Manfredi (1867-1954), grand propriétaire terrien argentin d'origine corse.

Toponymes 

 San Nicola Manfredi, une commune italienne de Campanie.
 Manfredi, une localité d'Argentine.

Autres 
 (13225) Manfredi est un astéroïde découvert en 1995.